Anthony Clark – amerykański aktor
 Anthony Clark – brytyjski badmintonista
 Anthony Clark – amerykański trójboista